La saison 2012-2013 de la Primeira Liga, ou Liga ZON Sagres pour des raisons de partenariat commercial, est la  de la première division portugaise.

Seize clubs participent au championnat : 14 poursuivent l'aventure de l'année dernière et deux promus de Segunda Liga. À l'issue de la saison, les cinq meilleures équipes se qualifient pour les compétitions européennes : la Ligue des champions pour les 3 premiers et la Ligue Europa pour les équipes classées  et . À l'inverse, les clubs finissant aux deux dernières places sont relégués en Segunda Liga. Une dernière place pour la Ligue Europa est attribuée au vainqueur de la coupe du Portugal.

Le FC Porto, double champion en titre, parvient à remporter le championnat une troisième fois consécutive (la  de son histoire) en ravissant le titre qui semblait promis au Benfica Lisbonne lors de l'avant-dernière journée.

Participants 

Légende des couleurs

Compétition

Format 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point.

Critères de départage:
 Différence particulière
 Différence de buts particulière
 Nombre de buts marqués lors des rencontres particulières
 Différence de buts générale
 Nombre de victoires
 Nombre de buts marqués
 Match de barrage

Classement 
Mise à jour :

Leader journée par journée 

 Olha : Olhanense
 FCP : FC Porto
 SLB : SL Benfica

Évolution du classement

Résultats

Statistiques

Classement des buteurs 
mise à jour :

Classement des passeurs 
mise à jour :

Notes et références 

Portugal M1
2012-2013
Championnat M1